Příjmení Šaloun má více nositelů:

 Bedřich Šaloun (1872–1933), autor pohádek, nakladatelský redaktor, ředitel nakladatelství, překladatel divadelních her
 Emil Šaloun (* 1947), český hudebník, textař, scenárista a spisovatel, autor knih pro děti
 Ladislav Šaloun (1870–1946), český sochař a malíř